La Fundação ”la Caixa” és una entitat sense ànim de lucre que, des de principis del segle xx, treballa dia a dia per aconseguir una societat més igualitària. Una organització que gestiona projectes en diverses àrees tan importants per fer créixer una societat, com són la ciència, la cultura, l'educació o la recerca.

A Portugal 
La Fundação ”la Caixa” va començar a funcionar a Portugal el 2018 a conseqüència de l'entrada del Banco BPI dins del Grup CaixaBank. En el 2020 va destinar 26 milions d’euros a projectes socials, de recerca, educatius i de divulgació cultural i científica amb el compromís d’aconseguir una inversió de fins a 50 milions d’euros anuals en els anys vinents, quan tots els programes de l'entitat estiguin implementats i en ple funcionament.

Un dels seus principis operatius és portar l’acció social als territoris on el Grup CaixaBank desenvolupa activitat financera a fi de promoure una societat millor, amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables.

Àmbits d’actuació 
L’objectiu de la Fundação ”la Caixa” és ser una entitat de referència per a la societat a l’hora de desenvolupar les solucions duradores següents:

 Cobrir les necessitats bàsiques dels grups més vulnerables 
 Fomentar el progrés social responent a nous reptes en recerca, formació per a l'excel·lència i ensenyament 
 Acostar la ciència i la cultura a tots els segments de la societat 

L’activitat de la Fundação ”la Caixa” se centra en tres vies d’intervenció:

 Programes propis de la Fundació ”la Caixa”     
 Projectes de proximitat impulsats amb el Banco BPI 
 Programes específics per a Portugal

Fundacions
La Caixa